

Фішинген — громада в землі Баден-Вюртемберг

Фішінген — громада в кантоні Тургау